The Choice of Hercules peut désigner : 
 The Choice of Hercules, oratorio de Georg Friedrich Haendel 
 The Choice of Hercules, film japonais de Masato Harada (2002)